Regimiento de Infantería 2 puede referirse a:

 el Regimiento de Infantería Paracaidista 2 «General Balcarce» del Ejército Argentino;
 el Regimiento de Infantería 2 «Sucre» del Ejército de Bolivia;
 o el Regimiento de Infantería n.º 2 «Maipo» del Ejército de Chile.